Волко́нский — фамилия, женская форма — Волконская.
 Волконские — русский княжеский род.
 
  
  
 Волконский-Веригин, Василий Богданович Любка (?—1675) — стольник, голова, окольничий (1670) и воевода.
 
 
 
 
 Волконский, Игнат Григорьевич (?—1668) — воевода в Чернигове и Новгороде-Северском. Убит восставшими казаками.
 Волконский, Ипат Васильевич Потул (?—1541) — князь, воевода, младший сын князя Василия Константиновича Волконского. 
 Волконский, Лев Михайлович (? — после 1647) — стольник (1616) и воевода.
 
 
 
 
 
 
 
 Волконский, Федул Фёдорович (1630—1707) — стольник и окольничий, сын князя Фёдора Волконского «Шерихи».
 
 Волконский, Яков Петрович — патриарший и царский стольник, затем воевода и окольничий.

См. также 
 
 Волконское